Královské námořnictvo může být označením pro válečná loďstva různých zemí:
 Royal Navy, Královské námořnictvo Spojeného království.
 Regia Marina, Královské námořnictvo bývalého Italského království.
 Nizozemské královské námořnictvo, v nizozemštině Koninklijke Marine.
 Švédské námořnictvo, ve švédštině Kungliga flottan.

Výraz "královské námořnictvo" se objevuje také v názvech následujících válečných loďstev:
 Australské královské námořnictvo, námořnictvo Austrálie.
 Bahamské královské námořnictvo, námořnictvo Baham.
 Dánské královské námořnictvo, v dánštině Kongelige Danske Marine (1510-1814).
 Kanadské královské námořnictvo, námořnictvo Kanady.
 Malajsijské královské námořnictvo, námořnictvo Malajsie.
 Marocké královské námořnictvo, námořnictvo Maroka.
 Norské královské námořnictvo, v norštině Sjøforsvaret.
 Novozélandské královské námořnictvo, námořnictvo Nového Zélandu.
 Královské námořnictvo Ománu, námořnictvo sultanátu Omán.
 Saúdské královské námořnictvo, námořnictvo Saúdské Arábie
 Thajské královské námořnictvo, námořnictvo Thajska.

Historická královská námořnictva:
 Belgické námořnictvo bylo mezi lety 1831 a 1865 ve francouzštině označované jako Marine Royale.
 Indické námořnictvo bylo do roku 1952 známo jako Royal Indian Navy.
 Jugoslávské královské námořnictvo bylo námořnictvem Království Jugoslávie.
 Rakousko-uherské námořnictvo bylo plným názvem známo jako „Císařské a královské válečné námořnictvo“.
 Rumunské námořnictvo bylo v době existence monarchie v Rumunsku známo jako Rumunské královské námořnictvo, ().
 Řecké námořnictvo se v letech 1833–1924 a 1936–1973 jmenovalo Královské řecké námořnictvo ().